Präg steht für:

 Präg (Todtnau), ein Ortsteil der Stadt Todtnau in Baden-Württemberg
 Adolf Präg, ein Mineralöl-Handelsunternehmen

Siehe auch:
 Bräg